Santo Afonso de Ligório - santo e doutor da Igreja Católica e geralmente o "Santo Afonso" procurado

 Afonso Rodrigues - santo jesuíta do século XVII
 Afonso Rodrigues (mártir) - santo jesuíta espanhol martirizado na redução de Caaró, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul no século XVII

Topônimos 
 Santo Afonso (Mato Grosso) - um município brasileiro

Ver também 
 

Desambiguação